The Mistake é um filme mudo de 1913 norte-americano em curta-metragem, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Blanche Sweet
Henry B. Walthall
Charles Hill Mailes
Harry Carey
Charles Gorman
Harry Hyde
J. Jiquel Lanoe
Hector Sarno

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes da Biograph Company
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco